Dejan Pajić ist der Name folgender Personen:
* Dejan Pajić (Eishockeyspieler) (* 1985), serbischer Eishockeyspieler
 Dejan Pajić (Kanute) (* 1989), serbischer Kanute